Thoiry (Yvelines) – francuska gmina w regionie Île-de-France
 Thoiry (Ain) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy
 Thoiry (Sabaudia) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy